William Ward peut se référer à :

 William Ward (1750-1823), 3 vicomte Dudley et Ward, pair et homme politique britannique ;
 William Ward (1766-1826), graveur ;
 William Ward (1769-1823), missionnaire en Inde et journaliste ;
  (1787-1849), financier et joueur de cricket britannique ;
 William George Ward (1812-1882), prêtre anglican et théologien du mouvement d'Oxford, converti au catholicisme ;
 William Ward (1817-1885),  de Dudley, propriétaire terrien et bienfaiteur britannique ;
 William Ward (1867-1932),  comte de Dudley, lord lieutenant d'Irlande et gouverneur général d'Australie ;
 William Dudley Ward (1877-1946), médaillé olympique de voile et homme politique britannique ;
 William Ward (1894-1969),  comte de Dudley, homme politique britannique ;
 Bill Ward (né en 1948), batteur du groupe Black Sabbath.